Joodse bruiloft (Chatoena)

 Schilderijen
 Joodse bruiloft (schilderij), schilderij van Jozef Israëls
 Joodse bruiloft in Marokko, schilderij van Eugène Delacroix